Freiwillige Versicherung steht für:

 Individualversicherung auf Basis eines privatrechtlichen Versicherungsvertrags
 Freiwillige Absicherung durch eine Sozialversicherung, insbesondere:
 Freiwillige Krankenversicherung in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung
 Freiwillige Weiterversicherung gegen Arbeitslosigkeit bei der deutschen Bundesarbeitsagentur